BiH:
 Zborište (Bosanski Brod, BiH), naselje u općini Bosanski Brod
 Zborište (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša